7C ou 7c faire référence à :
 Citroën Traction 7C, une automobile du constructeur français Citroën ;
  ;
 Route nationale 7c en France.

Voir aussi